

Населені пункти та їхні частини

 Хваленциці — село в гміні Клодава Ґожовського повіту Любуського воєводства
 Хваленциці — село в гміні Ґощанув Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Хваленциці — частина села Худоба в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки